W sezonie 1925 drużyna Dinama Moskwa wzięła udział w Mistrzostwach Moskwy. Rozgrywek nie ukończono z powodu szybkiego nadejścia zimy.

Skład

Mecze

Tabela nieukończonych Mistrzostw Moskwy

Uwagi

Bibliografia 
 

1925 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach